El término aleph (hebreo) o en español álef o alef o similar, pueden estar vinculados o referidos a los artículos de Wikipedia que se indican seguidamente:

Literatura 
 El Aleph, cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges.
 El Aleph, libro homónimo de cuentos también del autor argentino Jorge Luis Borges, publicado en 1949, y reeditado por el propio autor en 1974.
 El Aleph, novela del escritor brasileño Paulo Coelho del año 2011.
 Álef Zero, novela del escritor argentino Facundo Argüello, del año 2019.

Lingüística 
 Álef (א), primera letra del alfabeto hebreo.
 Áleph o Álef, primera letra del alfabeto protocananeo.
 Aleph o Alif (ا), primera letra del alfabeto arábigo.
 Aleph (o farsí), primera letra del alfabeto persa.

Matemática 
 Álef en teoría de conjuntos, es un signo empleado para referirse a ciertos números transfinitos, que de hecho resultan ser números ordinales iniciales y por tanto números cardinales.
 Álef-0, cardinalidad que corresponde a la de los números naturales.
 Álef-1, cardinalidad de algunos conjuntos infinitos no numerables (si la hipótesis del continuo formulada por Georg Cantor en 1878 es verdadera, entonces el conjunto de todos los números reales tiene esta cardinalidad).
 Álef-2, cardinal (o número transfinito) del conjunto potencia de los números reales.
 Álef omega o Álef ω, cardinal transfinito que es el cardinal no regular (cardinal singular) más pequeño posible.
 Función álef en teoría de conjuntos, es el único -isomorfismo entre la clase de los ordinales  y la clase de los cardinales infinitos

Música 
 Aleph, canción de la cantante mexicana Anahí Puente, incluida en su disco 'Mi delirio', basada en el libro "O Aleph" escrito por Paulo Coelho.
 Aleph, uno de los nicks que utiliza el cantante italiano de Eurobeat Giancarlo Pasquini, más conocido artísticamente como Dave Rodgers.
 El Aleph, canción del grupo español Nena Daconte incluida en su segundo álbum 'Retales de carnaval'.
 Aleph-0, un tema del artista de techno LeaF.
 Aleph- 1, pseudónimo del músico alemán Alva Noto.

Miscelánea (otras acepciones) 
 Alef., abreviatura de nombre científico del botánico alemán Friedrich Christoph Wilhelm Alefeld.
 Aleph, una designación del código Sinaítico, un manuscrito de la Biblia que data del .
 Aleph, nombre vinculado al grupo religioso japonés 'Aum Shinrikyō', que en el año 2000 precisamente pasó a llamarse de esta forma.
 ALEPH, uno de los detectores operativos en el acelerador de partículas LEP (Large Electron-Positron collider) del CERN.